Franciaország
Montmirail, település Marne megyében
Montmirail, település Sarthe megyében